Condado de Upshur é o nome de dois condados dos Estados Unidos:
 Condado de Upshur (Texas)
 Condado de Upshur (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos